Flor de muerto es el nombre común de las siguientes plantas:

 Bletia campanulata
 Calendula arvensis
 Calendula officinalis
 Chrysanthemum coronarium
 Dyssodia papposa
 Cistus albidus
 Laelia autumnalis
 Laelia gouldiana
 Tagetes erecta
 Tagetes lunulata
 Tagetes patula
 Tagetes tenuifolia